Богодарівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Богодарівська сільська рада — Полтавська область, Чорнухинський район
 Богодарівська сільська рада — Харківська область, Барвінківський район